Kiyone Makibi (真備清音 Makibi Kiyone) es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!. 

Su primera aparición fue en las novelas de Naoko Hasegawa, una de las escritoras de la primera temporada de los OVAs de Tenchi Muyō!, Ryo-Ōki. Luego apareció en el especial La Aventura de Mihoshi en la Policía Galáctica, y luego se convirtió en la compañera de Mihoshi Kuramitsu.

Siempre está sufriendo por culpa de Mihoshi y la incompetencia de ésta (cabe destacar que Kiyone se recibió de la Academia de la Policía Galáctica con Honores máximos). Sin embargo, Mihoshi es una buena detective y siempre sabe cómo usar el equipamiento de la Policía Galáctica.

Una cosa común con Tenchi Masaki es que se encuentra forzada a vivir con él y las otra chicas en la Tierra (en la primera serie de televisión, Mihoshi y Kiyone, se mudaron a un apartamento porque no querían ser espiadas por Tenchi). Como las otras chicas, Kiyone está enamorada de Tenchi, pero se encuentra muy ocupada, manteniendo en línea a Mihoshi, como para hacer algo acerca de ello. 

Kiyone no aparece en el canon de Kajishima, debido a la continuidad con la madre de Tenchi llamada Kiyone, entonces su rol como compañera de Mishoshi es ocupado por Noike Kamiki.

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción
Policías ficticios

en:Kiyone Makibi